Ayu puede referirse a:
 Plecoglossus altivelis, una especie de pez común en Japón;
 el seudónimo de Ayumi Hamasaki, cantante japonesa;
 Ayu Tsukimiya, personaje de la serie japonesa Kanon;
 Islas Ayu, archipiélago localizado en Indonesia;
 Ayu-Dag, pico localizado en Crimea, Ucrania.